Gandhi-Denkmal steht für

 Gandhi-Denkmal (Amsterdam)
 Gandhi-Denkmal (Genf)
 Gandhi-Denkmal (Hannover)
 Gandhi-Denkmal (London)

Siehe auch: